, une famille de la noblesse française originaire de l'Anjou, qui s'est installée dans le comté du Maine ;
 , une famille de la noblesse de robe de Lorraine ;

 Alix Le Clerc (1576-1622), fondatrice de l’ordre des chanoinesses de Notre-Dame ;
 Charles Léon Ernest Le Clerc de Juigné (1825-1886), homme politique français, député de la Sarthe ;
 Charles Marie Le Clerc de Juigné (1764-1826), militaire et parlementaire français ;
 Charles Philibert Gabriel Le Clerc de Juigné (1762-1819), militaire et parlementaire français ;
 Daniel Le Clerc (1652-1728), médecin et personnalité politique de la République de Genève ;
 Famille Le Clerc de Juigné, titulaire du marquisat de Juigné (Maine, auj. Juigné-sur-Sarthe) ;
 François Le Clerc (?-1563), corsaire et pirate français ;
 Guillaume Le Clerc de Crannes , militaire français ;
 Guillaume Le Clerc de Normandie (), écrivain anglo-normand ;
 Guy Le Clerc (mort en 1523), évêque de Léon ;
 Jacques Auguste Anne Léon Le Clerc de Juigné (1774-1850), militaire et parlementaire français ;
 Jacques Auguste Marie Le Clerc de Juigné (1900-1944), homme politique français, député de 1906 à 1936 puis sénateur de 1936 à 1941 ;
 Jacques Gabriel Louis Le Clerc de Juigné (1727-1807), militaire et parlementaire français ;
 Jacques Marie Anatole Le Clerc de Juigné (1788-1845), militaire et parlementaire français ;
  ;
 Laurent-Josse Le Clerc (1677-1736), prêtre sulpicien, philologue, historien, directeur du séminaire de Saint-Irénée de Lyon ;
 Léon Marguerite Le Clerc de Juigné (1733-1810), militaire et parlementaire français ;
 Louis Jean-Baptiste Le Clerc (1758-1792), comte de Lassigny, aristocrate français ;
  ;
 Nicolas-Gabriel Clerc, dit Le Clerc (1726–1798), médecin français, connu pour ses ouvrages sur la Russie ;
 Olivier Le Clerc de Juigné (1776-1831), parlementaire français ;
 René Le Clerc (mort en 1651), évêque de Glandèves ;
 Roland Le Clerc (1963-), coureur cycliste français ;
 Sébastien Leclerc ou Leclerc (1637-1714), un dessinateur, peintre, graveur et ingénieur militaire lorrain ;
 Sébastien Leclerc ou Leclerc (1676-1763), un dessinateur, graveur et peintre français, fils du précédent.

Patronyme français